Stengrunden kan syfta på:

Litteratur
 Stengrunden – bok av Bo Giertz som även filmatiserats med samma namn.

Platser i Finland 

 Stengrunden (Hammarland, Åland), 
 Stengrunden, Raseborg, Nyland, 
 Stengrunden, Sjundeå, Nyland,

Se även
Stengrund
Stengrundet

Robotskapade Finlandförgreningar